Het onderdeel 50 meter kleinkaliber geweer liggend voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden op 3 augustus 2012.

Records

Kwalificatie

Finale

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Olympic.org: Official website of the Olympic Movement – uitslagen.

Mannen